Leclère ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Leclère (1785–1853), französischer Architekt
 François Leclère (* 1965), französischer Ägyptologe
 Michel Leclère (* 1946), französischer Automobilrennfahrer